In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel der International Boxing Organization (kurz IBO) holten.

Strohgewicht (bis 47,6 kg) 

Weltmeistertitel im Strohgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Halbfliegengewicht (bis 49 kg) 

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Fliegengewicht (bis 50,8 kg) 

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Superfliegengewicht (bis 52,2 kg) 

Weltmeistertitel im Superfliegengewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Bantamgewicht (bis 53,5 kg) 

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Superbantamgewicht (bis 55,3 kg) 

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Federgewicht (bis 57,2 kg) 

Weltmeistertitel im Federgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Superfedergewicht (bis 59 kg) 

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Leichtgewicht (bis 61,2 kg) 

Weltmeistertitel im Leichtgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) 

Weltmeistertitel im Halbweltergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Weltergewicht (bis 66,7 kg) 

Weltmeistertitel im Weltergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Halbmittelgewicht (bis 69,9 kg) 

Weltmeistertitel im Superweltergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Mittelgewicht (bis 72,6 kg) 

Weltmeistertitel im Mittelgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Supermittelgewicht (bis 76,2 kg) 

Weltmeistertitel im Supermittelgewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Halbschwergewicht (bis 79,4 kg) 

Weltmeistertitel im Halbschwergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Cruisergewicht (bis 90,7 kg) 

Weltmeistertitel im Cruisergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Schwergewicht (ab 90,7 kg) 

Weltmeistertitel im Schwergewicht der vier bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – IBF

Siehe auch 
 Liste der Boxweltmeister der WBC
 Liste der Boxweltmeister der WBO
 Liste der Boxweltmeister der NBA
 Liste der Boxweltmeister der IBF
 Liste der Boxweltmeister im Schwergewicht
 Liste der Kämpfe um Boxweltmeistertitel im Schwergewicht

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBO

!
Weltmeister der IBO